Pojem Hirschberg označuje více věcí:

Zastaralé synonymum:
 Doksy
 Jelení Hora

Město:
 Hirschberg (Durynsko), město v zemském okrese Sála-Orla v Durynsku (Německo)
 Hirschberg (Porýní-Falc), město v Porýní-Falci v zemském okrese Rýn-Lahn (Německo)
 Hirschberg an der Bergstraße, město v zemském okrese Rýn-Neckar v Bádensku-Württembersku (Německo)

Lidé:
 Max Hirschberg (1883–1964), německý židovský právník
 Julius Hirschberg (1843–1925), německý oční lékař a zdravotní historik

Hory:
Hirschberg (Bavorské Předalpí), (1670 m)

Externí odkazy